Podbielski steht für:
 Podbielski (Adelsgeschlecht), polnisch-preußisches Adelsgeschlecht

Podbielski ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Podbielski (* 1955), deutscher Mikrobiologe und Infektionsepidemologe
 Christian Podbielski (1741–1792), deutscher Komponist und Organist in Königsberg
 Hanno Podbielski (* 1948), deutscher Radrennfahrer
 Nikodemus Joseph von Podbielski (1780–1844), preußischer Generalmajor
 Theophil von Podbielski (1814–1879), preußischer General der Kavallerie